Capilano est un terme pouvant désigner:

Patronyme
Joe Capilano (1850-1910), chef des Squamish

Toponyme
Capilano, fleuve canadien de Colombie-Britannique
Capilano, ancienne circonscription fédérale de Colombie-Britannique
Capilano—Howe Sound, ancienne circonscription fédérale de Colombie-Britannique
Coast—Capilano, ancienne circonscription fédérale de Colombie-Britannique

Voir aussi
Capilano University, université canadienne de Colombie-Britannique
Capilano, banlieue d'Edmonton en Alberta
Capilano Mall, centre commercial d'Edmonton en Alberta

Homonymie de toponyme